Luck signifie « chance » en anglais.

Nom de famille
 Andrew Luck (1989-), joueur américain de football américain.
 Ernst Lück (1933-2016), homme politique allemand.
 Frank Luck (1967-), biathlète allemand.
 Hans von Luck (1911-1997), un colonel des forces blindées de l'Allemagne.
 Heiner Lück (1954-), historien allemand.
 Karl-Heinz Luck (1945-), spécialiste du combiné nordique est-allemand.
 Sophie Luck (1989-), actrice australienne.
 Thomas Lück (1943-2019), chanteur et acteur allemand.

Autres
 Luck Mervil, un artiste québécois ;
 Łuck, nom polonais de Loutsk, une ville ukrainienne ;
 Luck, village américain du Wisconsin.

Cinéma et télévision 
 Luck, série télévisée américaine ;
 Luck, film d'action de Soham Shah ;
 Luck, film d’animation de 2022.

Voir aussi
 
 
 

Patronyme anglais
Patronyme germanique
Homonymie de patronyme